Bedrageri har flere betydninger:
 Bedrageri – økonomisk snyd.
 Utroskab – kaldes nogle gange også for bedrageri.

Se også 
 Bedrag (flertydig)
 Forræderi
 Bondefangeri